Дуглас Ходж (, род. 25 февраля 1960 г., Плимут, Девоншир, Великобритания) — британский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр, композитор. Обладатель премий Лоренса Оливье, Тони и Драма Деск за исполнение роли Альбина в восстановленной постановке мюзикла «Клетка для чудаков».

Театр 
Дуглас Ходж обучался в Королевской академии драматического искусства. Первый успех на театральной сцене ему принесли работы в пьесах Гарольда Пинтера: «Ничья земля» (Театр комедии, 1993), «Лунный свет» (Алмейда, 1993), «Вроде Аляска», «Любовник» и «Коллекция» (Donmar Warehouse, 1998), «Измена» (Королевский национальный театр, 1998), «Сторож» (Театр комедии, 2000). Роль в последнем принесла ему первую номинацию на Премию Лоренса Оливье. В 2004 году для своего дебюта в качестве режиссёра в театре «Оксфорд Плейхаус» Хожд выбрал пьесу «The Dumb Waiter» и несколько коротких скетчей Пинтера. В 2015 году Ходж осуществил свою первую постановку на Бродвее в театре American Airlines: пьесу Пинтера «Старые добрые времена», главные роли в которой исполнили Клайв Оуэн, Ив Бест и Келли Райлли.

В 2003 году исполнил роль Андрея постановке «Трёх сестёр» в театре «Плейхаус». В 2005 году вместе с Юэном Макгрегором появился в восстановленной постановке мюзикла «Парни и куколки» в театре Пикадилли в роли Нейтана Детройта. За эту роль получил номинацию на Премию Лоренса Оливье. В 2008 году сыграл роль Альбина в получившей восторженные отзывы восстановленной постановке «Клетки для чудаков» в театрах Menier Chocolate Factory и «Плейхаус». Его исполнение получило значительные похвалы критиков и принесло Премию Лоренса Оливье, а затем Тони и Драма Деск после трансфера спектакля на Бродвей. В 2011 году с большим успехом сыграл в возобновленном спектакле «Недопустимые доказательства» по пьесе Джона Осборна в театре Donmar Warehouse. В 2012 году появился в роли Сирано де Бержерака в постановке по одноименной пьесе в театре American Airlines на Бродвее. В 2013 году дебютировал в роли Вилли Вонки в мюзикле «Чарли и шоколадная фабрика» в театре Друри-Лейн.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании
Композиторы Великобритании
Английские драматурги
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в мюзикле
Выпускники Королевской академии драматического искусства
Лауреаты премии Лоренса Оливье
Лауреаты премии «Тони»
Театральные режиссёры Великобритании
Авторы-исполнители Великобритании